Taebaek (Taebaek-si; 태백시; 太白市), è una città della provincia sudcoreana del Gangwon.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città della Corea del Sud